Плянта  — топоним в Белоруссии.

Брестская область 
 Плянта — деревня в Видомлянском сельсовете Каменецкого района.
 Плянта — деревня в Огородникском сельсовете Каменецкого района.
 Плянта — деревня в Кобринском районе.

Гродненская область 
 Плянта — деревня в Новогрудском районе.
 Плянта — деревня в Щучинском райое.

Минская область 
 Плянта — деревня в Солигорском районе.